Параске́ва (от  — «день приготовления, канун или вечер перед субботой, перед Пасхой; пятница») — греческое по происхождению имя:
 Параскева (Прасковья) — русские варианты греческого имени Параскева.
 Параскева Пятница — в славянской мифологии покровительница женщин и матерей, прядения и ткачества.

См. также

Примечания 

Женские имена